Franciaország
Saint-Apollinaire, település Côte-d’Or megyében
Saint-Apollinaire, település Hautes-Alpes megyében
Saint-Apollinaire-de-Rias, település Ardèche megyében